La Fuente kan syfta på:
 La Fuente, ett varumärke för glass som används av Unilever i Columbia, se Heartbrand

Geografi

Mexiko 

 La Fuente, Querétaro Arteaga, ort, Tequisquiapan, 
 La Fuente, Hidalgo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar